Le cabinet Wüst () peut désigner ces gouvernements régionaux allemands :

le cabinet Wüst , au pouvoir entre  et  ; 
 le cabinet Wüst , au pouvoir depuis .